Lake Arrowhead (engl. für „Pfeilspitzensee“) ist der Name folgender Seen:
 Lake Arrowhead (See, Georgia)
 Lake Arrowhead (See, Kalifornien)
 Lake Arrowhead (See, Maine)
 Lake Arrowhead (Washington)
 Lake Arrowhead (See, Wisconsin)

Lake Arrowhead bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lake Arrowhead (Georgia)
 Lake Arrowhead (Kalifornien), im San Bernardino County
 Lake Arrowhead (Maine), im York County
 Lake Arrowhead (Wisconsin), im Adams County

Siehe auch:
 Big Lake Arrowhead und Little Lake Arrowhead in Virginia
 Arrowhead Lake